Muräna kan syfta på
 någon fisk i familjen muränålar, men särskilt:
 muräna, Muraena helena, ibland kallad europeisk muräna, vanlig i Medelhavet
 grön muräna, Gymnothorax funebris, vanlig i Atlanten